Бантыш-Каменский — фамилия. Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич (1788—1850) — русский историк.
 Бантыш-Каменский, Николай Николаевич (1737—1814) — русский и украинский историк.

См. также 
 Бантыш-Каменские